Докторов
 Докторов, Александр Петрович (1854 — ?) — деятель профессионально-технического образования в России
 Докторов, Борис Зусманович (1941) — советский и российский социолог.
 Докторов, Иван (1950) — болгарский самбист.
 Докторов, Николай Иванович (1907—1983) — директор Воскресенского химического комбината; Герой Социалистического Труда.

Докторова 
 Докторова, Маргарита Николаевна (1921—2003) — советская актриса.

См. также